Badawi bezeichnet:
 Badawiyya, islamisch-mystischer Sufi-Orden, von dem Ägypter Ahmad al-Badawī (1199–1276) gegründet

Badawi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Hamid Badawi (1887–1965), ägyptischer Jurist und Richter am Internationalen Gerichtshof
 Abdullah Ahmad Badawi (* 1939), malaysischer Politiker und Premierminister
 Ahmad Mohamad Badawi (1905–1980), ägyptischer Archäologe, Schüler von Hermann Kees
 Ahmad Badawi (1927–1981), ägyptischer Verteidigungsminister
 Ahmad Badawi (1984) (* 1984 in Nasr City), ägyptischer Ingenieur und Blogger
 Ali Mohamed Badawi (* 1940), ägyptischer Fußballspieler
 As-Sayyid al-Badawi (* 1950), ägyptischer Geschäftsmann und Politiker
 Jamal Badawi (* 1939), islamischer Aktivist in Nordamerika 
 Jamal Ahmad Mohammad Al Badawi (1969–2019), jemenitischer Terrorist
 Lamjaa Badawi (* 1988), ägyptische Synchronschwimmerin
 Mohamed Badawi (* 1965), sudanesischer Sprachwissenschaftler und Verlagsleiter, Sänger und Komponist
 Raif Badawi (* 1984), saudischer Internetaktivist und Menschenrechtler
 Samar Badawi (* 1981), saudische Frauenrechtlerin, Schwester von Raif Badawi
 Zaki Badawi (1922–2006), ägyptischer islamischer Gelehrter, Aktivist und Förderer
 Zeinab Badawi (* 1959), britische Nachrichtenmoderatorin